Vallada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vallada (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Vallada (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar